Влади́мир Полуя́н:
 Полуян, Владимир Александрович (род. 1928) — белорусский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Полуян, Владимир Николаевич (род. 1961) — министр по налогам и сборам Республики Беларусь.